USS Dallas war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach Alexander J. Dallas und der Stadt Dallas benannt wurden:

 USS Dallas (DD-199)
 Der Bau von Dallas (CA-140) wurde 1946 abgebrochen
 USS Dallas (CA-150), ein geplanter schwerer Kreuzer der Des-Moines-Klasse, Bauauftrag storniert und Name auf CA-140 übertragen.
 USS Dallas (SSN-700), Atom-U-Boot der US Marine (Los-Angeles-Klasse)

Dallas